Der English Grand Prix 2007 fand vom 4. bis 9. September 2007 in Birmingham im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 57.500 US-Dollar dotiert.

Im Endspiel trafen James Willstrop und Thierry Lincou aufeinander. Willstrop setzte sich in der Partie mit 11:8, 11:8, 9:11, 7:11 und 11:3 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Jonathan Harford einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
Squashturnier in Birmingham